Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 1996.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Mary Joe Fernández, die ihren Titel gegen Jana Novotná und Helena Suková in zwei Sätzen verteidigen konnten. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Conchita Martínez und Arantxa Sánchez Vicario in drei Sätzen gegen Manon Bollegraf und Brenda Schultz-McCarthy.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
1996
Tennisturnier in Stone Mountain (Stadt)
Tennisturnier 1996